Бернабе Фернандес (; род. 22 апреля 1981, Мадрид) — испанский актёр. Известен своими ролями в испанских фильмах и телесериалах , «Ковчег» и «Чёрная лагуна».

Фильмография

Кинофильмы

Телесериалы

Примечания

Литература 
 Teatro Lara